

Patronyme 

 Gary Leeman (1964-), joueur de hockey sur glace.
 Gerald Leeman (1922-2008), lutteur américain.
 Richard Leeman (né en 1970), historien de l'art.
 William Leeman (1839-1859), abolitionniste américain.

Voir aussi 
 Annette Leemann (1946-), journaliste suisse.